Escuela politécnica federal: en alemán, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH); en francés, École polytechnique fédérale (EPF):

École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) --  Lausanne, Suiza.
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) -- Zúrich, Suiza.

Enlaces externos 
 http://www.ethz.ch
 http://www.epfl.ch
 https://web.archive.org/web/20111210000416/http://ethhistory.ethz.ch/
 http://www.eth-rat.ch